Чемпионат Бахрейна — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру, пришедший на замену проводившемуся с 1988 по 1994 года рейтинговому турниру Dubai Classic. Прошёл только один раз — в сезоне 2008/09. О его возобновлении пока ничего неизвестно.

Место проведения 

Матчи проводятся в Международном выставочном центре Бахрейна в Манаме.

Призовые 

Призовые в 2008 году составили GB£ 250 000. Победитель получает £ 48 000, финалист — £ 22 500. Приз за максимальный брейк составит £ 20 000, за высший — £ 2000.

Формат 

Матчи в основной сетке турнира проводятся по системе на выбывание. В основную сетку выходят 16 отквалифицировавшихся игроков (в их числе победители уайлд-кард раунда) и 16 игроков из Top-16.

 1/16 финала — 1/4 финала: Матчи до 5 побед
 1/2 финала: Матчи до 6 побед
 Финал: Матч до 9 побед

Победители

Высший брейк 

 147 (Маркус Кэмпбелл, уайлд-кард раунд)

Ссылки 
 Архив снукера Криса Тернера 

Чемпионат Бахрейна по снукеру